Název Kopisty nese více různých lidských sídel:

 Kopisty – zaniklá obec v okrese Most mezi Mostem a Litvínovem
 České Kopisty – vesnice v okrese Litoměřice v katastru obce Terezín
 Nové Kopisty – vesnice v okresu Litoměřice mezi Terezínem a Lovosicemi (dříve Německé Kopisty)

podobný výraz
 kopist – nástroj používaný při přípravě těsta ve velkých nádobách